Spielberg puede referirse a:

 Steven Spielberg, es un director, guionista, productor de cine y diseñador de videojuegos estadounidense.
 Arnold Spielberg, fue un ingeniero eléctrico estadounidense, padre del anterior.
 Spielberg (Baden), villa en el municipio de Karlsbad, Alemania.
 Spielberg (Austria), una ciudad en Styria, Austria. Conocida por el circuito Red Bull Ring, que alberga carreras de F1 y otras categorías internacionales.